Pielgrzymka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Pielgrzymka, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Pielgrzymka, gmina dont le village précédent est le chef-lieu.
 Pielgrzymka, un village dans la voïvodie de Basses-Carpates
 Pielgrzymka, un village dans la voïvodie de Lublin